In die Baureihe E 70 hat Deutsche Reichsbahn verschiedene Elektrolokomotiven eingeordnet:

 Preußische EG 502 bis EG 505 Halle,
 Preußische EG 506 Halle
 Preußische EG 507 und EG 508
 Bayerische EG 2